Bjurtjärn kan syfta på:
 Bjurtjärn, Storfors kommun, 
 Bjurtjärns kyrka, 
 Bjurtjärns församling, till 2010 församling i Karlstads stift
Bjurtjärns landskommun, landskommun var en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
Bjurtjärns socken, socken ingick i Karlskoga bergslags härad, 
 Bjurtjärns distrikt – ett distrikt i Storfors kommun och Värmlands län 2016–

Bjurtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Västmanland 
Bjurtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Bjurtjärnen (Järnboås socken, Västmanland, 661262-144189), sjö i Nora kommun, 
Bjurtjärnen (Järnboås socken, Västmanland, 662087-144923), sjö i Nora kommun,  (15,7 ha)
Bjurtjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (6,49 ha)

Värmland 
Bjurtjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bjurtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Bjurtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (16,9 ha)
Bjurtjärnen (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (20,6 ha)
Bjurtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (5,62 ha)
Bjurtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Stora Bjurtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Bjurtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661930-128531), sjö i Årjängs kommun,  (8,34 ha)
Bjurtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 662135-128317), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Lilla Bjurtjärnen, sjö i Falu kommun, 
Bjurtjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,5 ha)
Stora Bjurtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (22,4 ha)
Bjurtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Norbergs kommun,  (42 ha)
Bjurtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (7,97 ha)
Bjurtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Bjurtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Bjurtjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (14,6 ha)
Bjurtjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (6,47 ha)
Lilla Bjurtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (0,6 ha)
Stora Bjurtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1,8 ha)

Hälsingland 
Bjurtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (6,8 ha)

Jämtland 
Bjurtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Bjurtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (12,9 ha)
Bjurtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Nedre Bjurtjärnen, sjö i Sundsvalls kommun, 
Övre Bjurtjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,

Ångermanland 
Bjurtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Stor-Bjurtjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Bjurtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,6 ha)
Bjurtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,15 ha)
Bjurtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (23,2 ha)
Bjurtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,62 ha)

Västerbotten 
Bjurtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Bjurtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Bjurtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,43 ha)
Lill-Bjurtjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Bjurtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,71 ha)

Norrbotten 
Yttre Bjurtjärnen, sjö i Kalix kommun,  (3,6 ha)
Inre Bjurtjärnen, sjö i Kalix kommun,  (2,88 ha)
Bjurtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (11,2 ha)
Bjurtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Bjurtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, öster om Stor-Ljusträsket), sjö i Piteå kommun,  (7,69 ha)

Se även
Bjursjön
Bjurträsket
Bjurvattnet, sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten,  (2,76 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn